Schönrain ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Schönrain (Breitingen), Gemeindeteil der Gemeinde Breitingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Schönrain (Königsdorf), Ortsteil der Gemeinde Königsdorf, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Schönrain (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Schönrain (Gemeinde Sankt Veit), Ortsteil von Sankt Veit im Pongau, Land Salzburg

sowie:
 Schönrain am Main, Kloster in Bayern
 Schönrain (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet bei Neckartenzlingen, Baden-Württemberg